Ex post est une locution latine signifiant « après les faits ». 

 En économétrie une variable prévisionnelle est calculée ex ante c-à-d avant la réalisation du phénomène modélisé, et mesurée ex post c-à-d après la réalisation du phénomène observé. 
 En mathématiques, dans les modèles stochastiques, les calculs ex post s'appuient sur des valeurs issues d'expériences.
 Dans la terminologie communautaire européenne, cela réfère à un type d'évaluation ayant lieu à la fin de la période de programmation.

Elle s'oppose à la locution ex ante signifiant « au préalable ».

Locution ou expression latine